

Personnalités 

 James Richardson (1806-1851), explorateur britannique
 James Richardson (1810-1883), géologue canadien
 James Richardson Logan (1819-1869), anthropologue britannique
 James Daniel Richardson (1843-1914)  politicien américain et démocrate du Tennessee
 James Richardson Spensley (1867-1915), médecin, chef scout, ainsi qu'un joueur, arbitre et entraîneur de football anglais ;
 James Richardson (1885-1951), footballeur puis entraîneur écossais
 James Armstrong Richardson (1922-2004), homme politique canadien du Manitoba

Voir aussi 
 James Richardson company